Die Pariserin steht für:
 Die Pariserin (Polka), Polka von Johann Strauss Sohn von 1860
 Die Pariserin (Becque), Theaterstück von Henry Becque von 1885
 Die Pariserin (1957), französischer Film mit  Brigitte Bardot von 1957

Pariserin steht für:
 Einwohnerin von Paris

Siehe auch:
 Die kleinen Pariserinnen
 The Gay Parisian
 Die flotte Pariserin
 Parisienne
 Pariser